(1947-) est un astronome amateur japonais.

Il est spécialisé dans l'observation des astéroïdes et corps célestes à l'observatoire de Nihondaira. D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert  numérotés entre 1978 et 2000, dont 160 seul et 482 avec un co-découvreur.

Il a codécouvert la comète périodique 112P/Urata-Niijima avec Tsuneo Niijima.

L'astéroïde (3722) Urata porte son nom.

Astéroïdes découverts

Références

Liens externes 
 .

Astronome japonais du XXe siècle
Astronome amateur
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes
Naissance en 1947
Décès en décembre 2012
Éponyme d'un objet céleste